Гэй — фамилия.

Известные носители 
 Гэй, Джамал (Gay, род. 1989) — тринидадский футболист, полузащитник.
 Гэй, Лиза (Gaye, 1935—2016) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Гэй, Марвин (Gaye, 1939—1984) — американский певец, аранжировщик, музыкант-мультиинструменталист, автор песен и музыкальный продюсер.
 Гэй, Питер (1923—2015) — американский историк европейской культуры и общественной мысли.
 Гэй, Тайсон (Gay, род. 1982) — американский легкоатлет, спринтер.
 Гэй, Эрик (Guay, род. 1981) — канадский горнолыжник.

См. также 
 Гей (значения)